Cotora ist der Familienname folgender Personen:

 Florin Cotora (* 1972), rumänischer Fußballspieler
 Lucian Cotora (* 1969), rumänischer Fußballspieler